Italien har deltagit i samtliga moderna olympiska spel. 

Vid tre tillfällen har landet stått som värdnation, nämligen olympiska vinterspelen 1956, sommarspelen 1960 och vinterspelen 2006. Italien har vunnit fler guldmedaljer än något annat land, med undantag för USA och Sovjetunionen.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport